Le  Championnat panaméricain féminin de handball s'est déroulé à Saint-Domingue, en République dominicaine, du  au . Le , l', la République dominicaine et le  sont qualifies pour le Championnat du monde 2013

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Matchs de classement

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la

Match pour la

Classement final

Références

Liens externes 
 
 

2013
Panaméricain 2013
Panaméricain féminin